Бечвая — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Бечвая, Владимир Константинович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бечвая, Кирилл Георгиевич (1903 — ?) — советский государственный и партийный деятель.